Бояры () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Чёрная Натопа, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к северу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 159 метров над уровнем моря. К востоку от населённого пункта проходит республиканская автодорога .

История 
Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Телятковского сельского общества Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 17 дворов и проживало 72 человека (30 мужчин и 42 женщины).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 4 человека.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района